Dades de la Temporada 2004-2005 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera Divisió, grup 5è: tercera posició. Classificat per a la promoció d'ascens a Segona B.

Primera volta

Segona volta

Promoció d'ascens a Segona B

Semifinal

Final 

El Sant Andreu va aconseguir l'ascens a Segona Divisió B.

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions esportives del 2004 a Catalunya
Competicions esportives del 2005 a Catalunya